Jean-Luc Pouliquen (1954-), poète et écrivain français ;
 Joseph Pouliquen (1897-1988), compagnon de la libération ;
 Yves Pouliquen (1931-2020), médecin et académicien français ;
 Yvon Pouliquen (1962-), joueur et entraîneur de football français.
Jean Claude Pouliquen
1938-2004, Chirurgien orthopédiste.

Homonymie de patronyme
Patronyme breton